L'échine peut désigner :
 L'échine, une partie composant le corps d'un chapiteau qui se distingue de la corbeille par sa faible hauteur ;
 l'échine, la colonne vertébrale d'un être vivant vertébré.